Oris, entreprise horlogère suisse.
 Orís, commune espagnole.
 Les Oris, faction religieuse fictive apparaissant dans l'univers de Stargate.
 Kevin Oris (1984-), footballeur belge.

Voir aussi